Кубок чемпионов 1987 — тридцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 26 команд. Финал прошел в Лозанне 2 апреля, титул сильнейшего завоевала  Олимпия Милан.

Квалификация

Первый раунд

Второй раунд

Третий этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1986 год в баскетболе
1987 год в баскетболе